Citadel Peak kan syfta på följande:

 Citadel Peak, Alberta, en bergstopp i Kanada
 Citadel Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis